Devdas est un roman bengali de Sarat Chandra Chatterjee en 1917. C'est également le nom du personnage principal du roman.

Titres de films 

 Devdas, film indien réalisé par Naresh Mitra en 1928, adapté du roman homonyme ;
 Debdas, film indien en bengali réalisé par P. C. Barua en 1935, adapté du roman homonyme, avec P.C. Barua dans le rôle-titre ;
 Devdas, film indien en hindi réalisé par P. C. Barua en 1935, adapté du roman homonyme, avec K.L. Saigal dans le rôle-titre ;
 Devdasa (ou Devdas), film indien en tamoul réalisé par P.V. Rao en 1937, adapté du roman homonyme, avec P.V. Rao dans le rôle-titre ;
 Devdas (ou Devadasu), film indien en tamoul et en télougou réalisé par Vedantam Raghavaiah en 1953, adapté du roman homonyme, avec Akkineni Nageswara Rao dans le rôle-titre ;
 Devdas, film indien réalisé par Bimal Roy en 1955, adapté du roman homonyme ;
 Debdas (ou Devdas), film indien en bengali réalisé par Dilip Roy en 1979, adapté du roman homonyme ;
 Devdas, film bangladais réalisé par Chashi Nazrul Islam en 1982 ;
 Devdas, film indien de Sanjay Leela Bhansali en hindi sorti en 2002, adapté du roman homonyme, avec Shahrukh Khan dans le rôle-titre ;
 Devdas, film indien de Shakti Samanta sorti en 2002, avec Prasenjit Chatterjee dans le rôle-titre.